Het ATP-toernooi van Hamburg 1994 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 2 tot en met 8 mei 1994. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Hamburg
Hamburg